Sanmichelini – abitanti di San Michele (Morfasso)
Sanmichelini – abitanti di San Michele al Tagliamento
Sanmichelini – abitanti di San Michele di Pagana